Калыбаев () — казахская фамилия. Известные носители:

 Калыбаев, Абдиржан Калыбаевич (1935—1995[?]) — советский казахский партийный и хозяйственный работник.
 Калыбаев, Айсултан Абдиллаевич (род. 1947) — советский и казахстанский учёный, д. ф.-м. н., академик НАН РК.
 Калыбаев, Диас Нурланович (род. 1999) — казахстанский футболист.